Vinegar (engl. für Essig) steht für:
 Vinegar (Band), deutsche Krautrockband
 Vinegar, Single (2008) von Anna Abreu

Vinegar ist der Familienname folgender Personen:
 Aron Vinegar, Philosoph

Siehe auch:
 Vinegar Joe 
 Vinegar Hill